Clarks Hill (Carolina del Sud), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Clarks Hill (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.